

Топоним 
 Гулан (уезд) (古浪) — уезд городского округа Увэй провинции Ганьсу (КНР).

Фамилия 
Гулан (, , ) — турецкая и сербская фамилия. Известные носители:
 Гулан, Генджо (род. 1969) — современный турецкий художник и теоретик.
 Гулан, Никола (род. 1989) — сербский футболист.